Krummensee – frazione della città di Werneuchen (Brandeburgo)
 Krummensee – località della frazione di Schenkendorf della città di Mittenwalde (Brandeburgo)